La oreja de madera () es cualquiera de las dos especies de hongo comestible estrechamente relacionadas que se usan principalmente en la cocina asiática, y que suelen venderse en los mercados secos y en tiras:

 Auricularia auricula-judae
 Auricularia polytricha

Hongos comestibles